PMO – kod Kod IATA dla portu lotniczego Palermo.
 PMO – (Project Management Office) biuro projektów.
 PMO – polimer z grupy termoplastycznych tworzyw sztucznych.
 PMO – model osobowości.